Příjmení Holder nese více různých osobností:

 Eric Holder (* 1951) – americký politik
 Meagan Holder (* 1984) – americká herečka
 Noddy Holder (* 1946) – anglický muzikant a herec
 Preston Holder (1907–1980) – americký archeolog a fotograf